È stata la prima edizione del torneo.

In finale Caroline Garcia ha sconfitto Anastasija Sevastova con il punteggio di 6-3, 6-4.

Teste di serie 

  Garbiñe Muguruza (primo turno)
  Jelena Janković (semifinale)
  Ana Ivanović (quarti di finale)
  Kristina Mladenovic (primo turno)

 Julija Putinceva (primo turno)
 Caroline Garcia (campionessa)
 Laura Siegemund (secondo turno)
 Eugenie Bouchard (secondo turno)

Wildcard 

  Paula Badosa Gibert (primo turno)
  Daniela Hantuchová (secondo turno)

 Sara Sorribes Tormo (secondo turno)

Qualificate 

  Ana Bogdan (primo turno)
  Verónica Cepede Royg (quarti di finale)

 Sorana Cîrstea (quarti di finale)
 Elise Mertens (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Mallorca Open 2016
WTA Tour 2016